In die Gattung G 1 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verschiedene Lokomotiven ein:

Gattungssystem ab 1906/1912
Elsaß-Lothringische C 2
Elsaß-Lothringische C 3
Elsaß-Lothringische C 14
Elsaß-Lothringische C 15

G 01
Dampflokomotive Achsfolge C